Makki ist der Familienname folgender Personen:

 Hassan Muhammad Makki (1933–2016), jemenitischer Politiker und Diplomat
 Mahmud Makki (* 1954), ägyptischer Justizminister und Vizepräsident
 Najat Makki (* 1956), emiratische Künstlerin
 Abū Ṭālib al-Makkī (gest. 996), arabischer Schriftsteller und Sufi

Makki ist auch der Künstlername der Sängerin Daniela Riedl